Die BH Telecom Indoors 2012 waren ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. März 2012 in Sarajevo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 136 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 135 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Sarajevo